Heteractis är ett släkte av koralldjur. Heteractis ingår i familjen Stichodactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Heteractis